Чемпионат Европы по борьбе 1946 года прошёл в Стокгольме (Швеция). Соревнования проходили только по вольной борьбе.

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1939
Чемпионаты Европы в 1946 году
Спорт в Швеции в 1946 году
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Международные соревнования по борьбе в Швеции
Чемпионаты Европы в Швеции
1946 год в борьбе